Sezon 2014 F1 Powerboat World Championship (2014 UIM F1 H20 World Championship) jest 31 sezonem w historii Motorowodnych Mistrzostw Świata. Tytułu bronić będzie Włoch Alex Carella.

Kierowcy

Wyścigi
Kalendarz sezonu 2014 obejmuje 5 wyścigów. Planowane na 19 lipca GP Ukrainy zostało skreślone z listy wyścigów z powodu napiętej sytuacji w państwie. Wyścig w Kijowie został zastąpiony GP Bliskiego Wschodu.

Wyniki

Punktacja

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

Sport motorowodny
2014 w sportach motorowych